Croton spicatus est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton spicatus, P.J.Bergius, 1768 : Croton lucidus
 Croton spicatus, St.-Lag., 1880 : Croton spica

Spicatus